Figueirido es un fitónimo referido a un lugar con higueras. Puede referirse a:

Figueirido (Vilaboa), parroquia del concello de Vilaboa.
Figueirido (Cervo), lugar de la parroquia de Sargadelos, concello de Cervo.
Figueirido (Puentedeume), lugar de la parroquia de Nogueirosa, concello de Puentedeume.
Figueirido (Ribeira), lugar de la parroquia de Palmeira, concello de Ribeira.
Figueirido (Vigo), lugar de la parroquia de A Florida, concello de Vigo.
Figueirido (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Sobradelo, concello de Villagarcía de Arosa.

Véase también
Figueiredo